Ланмеза́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Баньер-де-Бигор.

Код INSEE кантона — 6511. Всего в кантон Ланмезан входят 26 коммун, из них главной коммуной является Ланмезан.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 10 931 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Ланмезан на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи